Harrison može značiti:

Osobe
 Anna Harrison (1775. – 1864.), žena Williama Henryja Harrisona i prva dama Sjedinjenih Američkih Država
 Benjamin Harrison (1833. – 1901.), američki predsjednik
 Cuth Harrison (1906. – 1981.), britanski vozač automobilističkih utrka
 George Harrison (1943. – 2001.), glavni gitarist Beatlesa
 Harry Harrison (1925. – 2012.), američki pisac
 Joan Harrison (plivačica) (rođen 1935.), južnoafrička plivačica
 Rex Harrison (1908. – 1990.), engleski glumac
 Wallace Harrison (1895. – 1981.), američki arhitekt
 William Henry Harrison (1773. – 1841.), američki predsjednik
 Harrison Ford (rođen 1942.), američki glumac

Mjesta
 Harrison (Nebraska)